Дивајд има више значења:
 Округ Дивајд (Северна Дакота)
 Дивајд (Колорадо)